Voici la liste des planètes mineures numérotées de 315001 à 316000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 315001 à 316000

315001-315100

315101-315200

315201-315300

315301-315400

315401-315500

315501-315600

315601-315700

315701-315800

315801-315900

315901-316000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000